Miejscowości w USA:
 Pawling – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Pawling – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
Gminy w USA:
 Pawling (ang. Pawling Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess